Дми́тровка () — село,
Дмитровский сельский совет,
Бердянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320681501. Население по переписи 2001 года составляло 2396 человек.

Является административным центром Дмитровского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Шевченко.

Географическое положение 
Село Дмитровка находится на берегу реки Кильтичия,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Трояны,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Шевченко.
От села до Азовского моря 6 км.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Вблизи села Дмитровка найдены каменные орудия труда и захоронения ямной, катакомбной и срубной культур эпохи бронзы. В дмитровском кургане № 6 была найдена деревянная повозка катакомбников с целиком сохранившимся колесом возрастом 5 тысяч лет, которая в разобранном виде была установлена у входа в погребальную камеру, —  один из древнейших образцов колёсного транспорта на территории Украины.
 1861 год — дата основания как село Покровка (по другим данным — Новопокровка).
 В 1970 году переименовано в село Дмитровка.

Экономика 
 «Людмила», агрофирма, сельскохозяйственное ЧП
 «Войников и Ко», агрофирма, сельскохозяйственное ЧП
 «ЧП Курбацкий», сельскохозяйственное ЧП

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Больница.
 Музей истории села.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.

Галерея

Примечания

Литература 
 Гермоген, епископ Таврический. Справочная книжка о приходах и храмах Таврической епархии. — Симферополь, Таврическая губернская типография, 1886. — С. 12.
 Істрія міст і сіл Української РСР: Запорізька область. — Київ, 1970. — С. 175.
 Червенко И. Д. Очерки истории села Дмитровки.